Kusnezov kan som auktorsförkortning betyda:

 Nicolas Kusnezov
 Nikolai Jakovlevice Kusnezov

Robotskapade auktorsförkortningar